Dose Dupla é um filme feito pelo S Club em 2003. O filme conta quando o S Club reclama da cansativa carreira cheia de shows e entrevistas para a TV. Alguns dias depois, seu empresário os expulsa da mansão onde vivem e cancela o contrato. Mais tarde eles descobrem que foram clonados por seu empresário, e tem que correr para que a carreira e reputação do grupo não seja destruída.

Filmes do Brasil de 2003